Перминова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Перминова, Виктория Леонидовна (род. 1992) — российская биатлонистка, сестра Светланы Перминовой.
 Перминова, Елена Алексеевна (род. 1960) — член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Курганской области.
 Перминова, Ирина Васильевна (род. 1960) — российский химик.
 Перминова, Надежда Ильинична (род. 1943) — советская и российская писательница.
 Перминова, Наталья Андреевна (род. 1994) — российская бадминтонистка.
 Перминова, Светлана Леонидовна (род. 1990) — российская биатлонистка.

Составные фамилии 
 Кондель-Перминова, Наталья Николаевна (род. 1957) — писатель, историк, архитектор, кандидат архитектуры.